El Fassi (en arabe ) est un patronyme marocain, signifiant en arabe celui qui habite Fès. Proches depuis des siècles de l’État marocain, ils sont rompus, de génération en génération aux postes éminents (grands vizirs, ministres). La famille El Fassi reste considérée jusqu’à aujourd’hui comme une des familles les plus influentes du Royaume.

Haut fonctionnaire de l'État 
 Abdelouahed El Fassi-Fihri ancien membre du cabinet royal et fondateur et ancien président de l'Union Maghrébine des Échecs (UME) et Fédération Royale Marocaine des Échecs (FRME).
 Ali Fassi-Fihri Il est directeur général de l'Office national de l'eau potable (ONEP), depuis 2009 directeur général de l'Office national d'électricité (ONE) et exerce la fonction de président de la Fédération royale marocaine de football.
 Othman Fassi-Fihri directeur général de la Société nationale des autoroutes du Maroc.
 Mohammed Fassi-Fehri Wali inspecteur général de l'administration générale puis D.G. de CDG Développement.
 Ahmed Fassi Fihri est un haut fonctionnaire marocain

Diplomate 
 Mohamed El Habib Fassi-Fihri est un diplomate marocain et juge permanent au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY).

Magistrats 
 Abdelmajid El Fassi est un magistrat marocain.

Ministres et nationalistes 
 Allal El Fassi : membre de la branche politique du Mouvement nationaliste marocain contre le protectorat français et membre fondateur du Parti de l'Istiqlal.
 Abbas El Fassi Premier ministre marocain de 2007 à 2011.
 Taïeb Fassi-Fihri : ministre marocain des affaires étrangères dans le Gouvernement Abbas El Fassi.
 Mohamed Benabdeslam El Fassi El Halfaoui : ministre des Postes et des Télécommunications du Maroc le  lors du conseil Hassan II.
 Malika El Fassi : seule femme signataire du Manifeste de l'indépendance du .
 Mohamed El Fassi : nationaliste, plusieurs fois ministre et professeur au Collège royal de Rabat.
 Mohamed Ghali El Fassi : nationaliste marocain, signataire du Manifeste de l'indépendance et ministre de l'Éducation nationale et des Beaux Arts au Maroc sous le gouvernement Bekkay Ben M'barek Lahbil, ainsi que ministre de la Culture.
 Abdelouahed El Fassi : ministre de la Santé dans le gouvernement Abderrahman El Youssoufi.

Vizir 
 Abdellah El Fassi a été grand vizir du sultan Mohammed V.
 Abdelouahed El Fassi était un grand ouléma du Maroc au .
 Abdeslam El Fassi était un universitaire et alem du Maroc.

Sportifs 
 Nadir El Fassi, décathlète français né en 1983

Autres 
 Elfassi
 Messaoud-Raphaël El-Fassi, rabbin tunisien qui occupa la fonction de grand rabbin de Tunisie.
 Brahim Fassi Fihri, président cofondateur de l'Institut Amadeus, un think tank marocain.

El Fassi
El Fassi
Patronyme marocain